Max Hoffmann peut faire référence à :

 Max Hoffmann (1869-1927), un militaire et diplomate allemand
 Max Hoffmann (1873-), un peintre allemand
  (1872-1958), un homme politique

Références

Voir aussi 
 , plusieurs homonymes allemands